Константин Струков:
 Струков, Константин Михайлович (1847—1901) — тайный советник.
 Струков, Константин Модестович (1885—после 1917) — русский политик, член IV Государственной думы от Харьковской губернии.
 Струков, Константин Иванович (род. 1958) — политик, предприниматель.